Паутово — село в Петропавловском районе Алтайского края. Административный центр и единственный населённый пункт Паутовского сельсовета.

География 
Расположено на левом берегу реки Ануя. Абсолютная высота — 187 метров над уровнем моря.

История 
Основано в 1730 году. В 1926 году в селе имелось 1077 хозяйств и проживало 6802 человека (3353 мужчины и 3449 женщин). В национальном составе населения того периода преобладали русские. Действовали две школы I ступени, библиотека, изба-читальня и лавка общества потребителей. В административном отношении являлось центром Паутовского сельсовета Быстро-Истокского района Бийского округа Сибирского края.

Население 

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 97 %.

Примечания 

Населённые пункты Петропавловского района (Алтайский край)